World Matchplay 2007 (darts)
 World Matchplay 2007 (golf)